Хукунци () — населённый пункт сельского типа на юго-западе центральной части Ботсваны, на территории округа Кгалагади.

Общая информация 
Расположена на севере округа, в 114 км к западу от деревни Канг. В деревне имеется больница и клиника, 3 начальных школы и 1 средняя школа. Инфраструктура представлена гестхаусами, ресторанами, лавками мясников и несколькими магазинами. Деревня обслуживается небольшим аэропортом Хукунци.

Климат

Население 
По данным на 2013 год население деревни составляет 5374 человека.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны